Johannes Montanus ist der Name folgender Personen:

* Johannes Baptista Montanus (auch Giovanni Battista Monte; 1498–1551), italienischer Mediziner und Hochschullehrer
 Johannes Fabricius Montanus (eigentlich Johannes F. Schmid; 1527–1566), elsässischer Geistlicher, Dichter und Universalgelehrter
 Johannes Ferrarius Montanus (um 1486–1558), deutscher Jurist, Theologe und Philosoph, siehe Johannes Ferrarius
 Johannes Scultetus Montanus (1531–1604), deutscher Mediziner und Alchemist

Siehe auch:
 Johann Heinrich Montanus (1680–1743), deutscher Priester